Krnjeuve su naselje Općine Kistanje u Šibensko-kninskoj županiji.

Zemljopis 
Nalaze se oko 12 kilometara jugozapadno od Kistanja.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 74 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Kistanje